Esslinger bzw. Eßlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Esslinger (* um 1960), deutscher Hochschullehrer für Informationssicherheit und Kryptologie 
 Detlef Esslinger (* 1964), deutscher Journalist
 Dieter Esslinger († 2014), namibischer Pädagoge und Schriftsteller
 Franz Xaver Eßlinger (1859–nach 1918), deutscher Politiker (MdR) und Brauereibesitzer
 Georg Eßlinger (1560–1622), württembergischer Landprokurator
 Hartmut Esslinger (* 1944), deutscher Produktdesigner
 Maria Eßlinger (1913–2009), deutsche Luftfahrtingenieurin
 Martin Esslinger (1793–1841), deutscher Maler und Graphiker
 Tilman Esslinger (* 1965), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Esslinger Verlag, deutscher Kinderbuchverlag
 Esslinger Triebwagen, ein Dieseltriebwagen verschiedener Bahnunternehmen
 Essinger
 Esslingen (Begriffsklärung)
 Essling (Begriffsklärung)